Lattuada est un patronyme porté notamment par :
 Alberto Lattuada (1914-2005), réalisateur, scénariste, acteur et producteur italien, fils de Felice ;
 Felice Lattuada (1882-1862), compositeur et chef d'orchestre italien, père d'Alberto ;
 Francesca Lattuada (1961-), danseuse et chorégraphe italienne.